Ricardo do Pilar (Köln, 1635 – Rio de Janeiro, 1700) brazil-német festőművész. 1660 körül költözött Dél-Amerikába, ahol a Szent Benedek monostorban dolgozott festőként.

Jegyzetek

Források 
Életrajza

 

1635-ben született személyek
1700-ban elhunyt személyek
Német emigránsok Brazíliába
Brazil festők
Bencés szerzetesek
Brazíliai keresztények
Kölniek